Lúcio o Lucimar da Silva Ferreira (Brasília, Brasil, 1978), futbolista
 Joaquim Lúcio Cardoso (1912, Curvelo, Minas Gerais - 1968, Rio de Janeiro), dramaturg, periodista i poeta brasiler
 Lúcio Costa (Toló, França, 1902 — Rio de Janeiro, 1998), arquitecte i urbanista brasiler